Nisís Prásso kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Gramméza, ö, Thessalien, Nomós Magnisías, 
 Nisída Práso (ö i Grekland, Thessalien), Nomós Magnisías, 
 Vrachonisída Prasonísi (ö i Grekland, Sydegeiska öarna, Kykladerna, lat 36,68, long 25,31), 

Robotskapade Greklandförgreningar